Penya, roca de gran volum que queda al descobert vegeu quer (orografia)
 Penya Alta, diversos topònims
 Penya Blanca, diversos topònims
 Penya de Can Duran, muntanya d'Olivella a la comarca del Garraf
 Grup d'amics o associació
"La Penya", nom informal del Club Joventut de Badalona
Penya Almogàvers, penya oficial del FC Barcelona